Achilles oder Achilleus, kurz teils auch Achill, ist der Name folgender Personen:

 Achilles (Vorname), ein männlicher Vorname
 Achilleus, Sohn des Peleus, mythologischer griechischer Held
 Achilleus (Heiliger) († um 304), römischer Märtyrer
 Aurelius Achilleus, meist nur Achilleus (Ende des 3. Jahrhunderts), römischer Usurpator in Ägypten
 Achilleus von Spoleto, Bischof des 5. Jahrhunderts von Spoleto

Achilles ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Achilles, Pseudonym von Hajo Schumacher (* 1964), deutscher Journalist und Autor
 Albrecht Achilles (1414–1486), Kurfürst von Brandenburg
 Albrecht Achilles (Marineoffizier) (1914–1943), deutscher Marineoffizier und Ritterkreuzträger
 Alexander Achilles (1833–1900), deutscher Jurist und Reichsgerichtsrat
 Alfred Achilles (1915–1996), deutscher Lehrer und Meteorologe  
 August Achilles (1798–1861), deutscher Zeichner und Lithograf
 Daniel Achilles (* 1976), deutscher Koch
 Ernst Achilles (1929–1999), deutscher Branddirektor
 Gerd Achilles (* 1979), deutscher Schauspieler, Sänger und Musicaldarsteller
 Horst Achilles (* 1898), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Jack Achilles (* 1943), niederländischer Sportschütze
 Kai Achilles (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Manfred Achilles (1927–2014), deutscher Physiker und Physikdidaktiker
 Paul Achilles (1890–1966), deutscher Jagdflieger
 Sebastian Achilles (* 1980), deutscher Schauspieler
 Walter Achilles (1927–2002), deutscher Historiker
 Wilhelm Achilles (* 1862; † nach 1913), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm-Albrecht Achilles (* 1952), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Achilles als akademischer Beiname:
 Achilles I. (1662): Georg Christoph Petri von Hartenfels (1633–1718), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Achilles II. (1687): Daniel Nebel (Mediziner) (1664–1733), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Achilles III. (1723): Wilhelm Bernhard Nebel (1699–1748), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Achilles oder Achilleus steht weiter für:
 Werner Achilles GmbH & Co. KG, deutsches Unternehmen für Papierveredelung und Präsentationsprodukte
 Achilles (Film), italienischer Spielfilm aus dem Jahr 1962
 Achilles Fahrrad- und Motorfahrzeugfabrik, ehemaliger österreichisch-ungarischer Automobilhersteller
 Achilles (Automarke), britische Automobilmarke (1903–1908)
 Achilles-Sport, ein Motorroller bzw. voll verkleidetes Motorrad der 1950er-Jahre
 M10 Achilles, ein Panzerfahrzeug basierend auf dem M10 Wolverine, siehe M10 Wolverine #Bewaffnung
 Deckname der NATO-Frühjahrsoffensive 2007 gegen die Taliban, siehe Operation Achilles
 (588) Achilles, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner
 Achilles (Kansas), Ort im Rawlins County
 Achilles (Virginia), Ort im Gloucester County
 Achilles Heel, Berg auf der antarktischen Anvers-Insel
 Achilleus (Bruch), Oratorium von Max Bruch
 Achilleus (Schiff), griechisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Achill Island
 Achillas
 Achilleion
 Achillesferse 
 Achill von Stierling